Василий Фёдорович Богомазов (29 декабря 1868 — 1948) — российский и советский живописец, член союза художников СССР (1944).
Родом из Курска.

Биография 
В. Ф. Богомазов считается одаренным от природы самобытным художником. Его картины, небольшие по формату, подолгу задерживают взгляд. Его картины написаны просто, талантливо, трогательно.

Богомазов родился в 1868 году в г. Суджа.

Учитель рисования в Кучеровском сельхозтехникуме.

Вольный слушатель Императорская Академия художеств в Санкт-Петербурге.

Художник учился на практических уроках, лекциях знаменитых русских мастеров живописи.

Участник областных и Всесоюзных выставок народного творчества.

В 1938 году на 3-й областной выставке был премирован 500 рублями за 2-е место.

Картины Богомазова хранятся в Курской картинной галерее имени Дейнеки, Курском областном краеведческом музее, частных коллекциях.

Автор картин «После дождя», «Сумерки», «Сосновый лес», «Облака. Конец февраля», и др.

В Суджанском краеведческом музее хранится 16 полотен живописца.

Ссылки 
 http://www.mke.su/
 https://web.archive.org/web/20130702062449/http://rcnt-sudzha.ru/bogomazov.html
 http://content.mail.ru/arch/21882/2517626.html
 https://web.archive.org/web/20121115122012/http://illustrator.indians.ru/article/roster/06.htm